Strange Old Brew е втори студиен албум на блек метъл групата Carpathian Forest. През 2007 г. е преиздаден от Peaceville Records. Албумът е експериметален като смесва блек метъл с джаз влияния. Theme from Nekromantikk е кавър на заглавната музика от скандалния хорър филм от 1987 г. Некромантик.

Състав 
 Натефрост – вокали, китара, клавиши
 Нордавинд – бас, китара, клавиши
 Андерс Кобро – барабани
 Чорт – бас

Гост-музиканти 
 Нина Хекс – вокали в House of the Whipcord и Cloak of Midnight
 Елвинд Кулде – бек вокали в Bloodcleansing и Return of the Freezing Winds

Песни

Бележки 

Албуми на Карпейтиън Форест
Музикални албуми от 2000 година